Radio Decibel (piratenzender), een illegaal radiostation in Amsterdam in de jaren tachtig
 Radio Decibel (commercieel), een Nederlandse commerciële radiozender